Карасёвы — донской казачий дворянский род, происходящий из станицы Траилинской Войска Донского.

Введение 
Ранее 1672 года известен казачий городок Траилин, уничтоженный после Булавинского восстания князем Василием Долгоруковым. В 1851 году объединением станицы Кагальницкой к Траилинской была образована станица Богоявленская. Известная ранее 1740 года Рождественская церковь станицы Траилинской вместе со станицей переносилась и перестраивалась трижды: в 1745, 1779 и 1786 году.

Станица Траилинская (Богоявленская) входила в Первый Донской округ, казаки его считались верховыми (верховцами). В 70-80 гг. XIX века Фёдор Григорьевич Карасёв переселился из Богоявленской на хутор Федулов Багаевской станицы Черкасского округа (низовые казаки) и женился на низовой казачке Донцовой.

Верховые и низовые донские казаки представляли собой два разных этнических типа, что показано в работах Е. П. Савельева и П. Н. Краснова. Согласно археологическим исследованиям Л. Н. Гумилёва, низовые донские казаки — это хазары, оставшиеся после падение Хазарского каганата на прежних местах и сменившие этноним. Ещё до крещения Руси, благодаря миссионерской деятельности Кирилла и Мефодия они приняли христианство греческого обряда.

Происхождение верховых казаков теряется в массиве различных степных народов, здесь по сравнению с низовцами заметно большее влияние Руси.

В поколенной росписи прослеживаются все миграции рассмотренной ветви рода Карасёвых.

Поколенная роспись 
 Ка́ра-Ас, чернокнижник; волхв, укрывшийся на Дону от преследований властей — родоначальник по семейному преданию.
 Тимофей Карасёв (р. около 1732 года), казак Траилинской станицы — первый известный предок. В службе с 1755 по 1786 год: на Миюсе, Кринка, за Волгой, по Маночи, на Салу, в Черкасском годовом карауле, до Днепра, Очуев, в Польше дважды, Кавказская линия. На 1786 год два сына в службе: Фёдор и Аникей (р. около 1765, сотник).
 Фёдор Тимофеевич (около 1750 — 23 (по др. источнику — 10) февраля 1808) — родоначальник дворянского рода (См.: «Дворянство у донских казаков»). Из казачьих детей, казак Траилинской станицы. В службе казаком с 15 сентября 1776 года. В полку полковника Киреева с 1 мая 1777 года: Польша. В полку полковника Мартынова с 1 мая 1783 года: по Мурзавецкому тракту на почте. В полку полковника Грекова с 1 июня 1787 года: Ея, за Кубаном. Урядником с 1 октября 1789 года. В полку генерал-майора Мартынова с 15 сентября 1790 года за Кубаном, в боях против черкес. В полку полковника Ребрикова с 15 июня 1791 года: Ея. Произведён в хорунжие 21 октября 1792 года. В полку полковника Гревцова с 10 мая 1795 года: по Днестру. В полку майора Белогородцева с 25 марта 1798 года. В полку полковника Кутейникова с 29 января 1801 года: участник Всеобщего похода до Оренбурга (Индийский поход). В полку генерал-майора Кульбакова с 12 июля 1801 года: Кавказская линия. Сотником с 22 октября 1803 года. В полку подполковника Денисова 14-го с 29 января 1804 года: Австрия, в действительных сражениях с французами: Аустерлиц. На 1808 год сотник полка Чернушкина. Жена — дочь казака Прасковья Терентьевна, сын Семён 29 лет (на 1805).
 Семён Фёдорович (р. около 1776), сын обер-офицера, казак Траилинской станицы. В службе казаком с 7 января 1794 года. В полку полковника Гревцова с 10 июля 1794 по 1797 год: по Днестру. Урядником с 13 июля 1800 года. В полку полковника Кутейникова со 2 января 1801 года: участник Всеобщего похода до Оренбурга (Индийский поход). В полку полковника Грекова 4-го с 20 октября 1802 года: кордонная служба по границе с Пруссией. За отличия в службе произведён в хорунжие 20 декабря 1813. Венчался 10 января 1798 с дочерью казака Евдокией Ивановной. Дети: Григорий, Фёдор (р. 1818), Евдокия (р. 20 августа 1821). Официальный родоначальник дворянского рода (См.: «Дворянство у донских казаков»). По заслугам хорунжего Карасёва С. Ф. определением от 4 апреля 1858 причислен к дворянству сын Григорий. Рапорт за № 353 от 26 мая 1858. Указ за № 1570 от 6 февраля 1859. Определением от 22 августа 1858 внуки, дети Григория: Иван и Фёдор. Рапорт за № 398 от 28 августа 1858. Указ за № 1570 от 6 февраля 1859. Определением от 15 января 1897 внуки, дети Фёдора: Михаил, Дмитрий (ревизии Сената не подлежало).
 Григорий Семёнович (р. 31 декабря 1813), сын хорунжего. В службе казаком с 1 января 1832 года. Писарем 1-го Донского Сыскного Начальства и казначеем 1-го Донского округа с 9 января 1832 по 23 ноября 1838. Улусным в Калмыцком кочевье с 15 июня 1839 по 25 апреля 1848. Урядником с 25 июня 1839. Произведён в хорунжие 11 апреля 1849. В полку № 15 с 14 мая 1850. В 1850—1856 гг. на Кавказской линии. За отличие в 1851 году награждён орденом Святой Анны 4-й степени. За отличие в делах сотником с 6 января 1853 со старшинством с 8 февраля 1852. Жена — дочь казака из дворян Кунакова Анна Васильевна (на 1855 показан вдовцом), дети: Иван (р. 6 декабря 1832, на 1855 урядником в полку № 15 на Кавказской линии), Фёдор, Евдокия (р. 1 декабря 1840). Имущество благоприобретённое — дом в станице Богоявленской.
 Фёдор Григорьевич (р. 22 мая 1846 (по др. источнику — 1848), станица Богоявленская — 1920-30 гг., Новочеркасск), из дворян, казак станицы Богоявленской. Награждён медалью «За усмирение польского мятежа 1863—1864». В службе казаком с 8 марта 1864. В полку № 40 Сергеева с 1 июня 1864 по 6 февраля 1866. Урядником с 9 мая 1865. В полку № 56 Кушнарёва с 6 февраля 1866 по 10 ноября 1867. В полку № 51 с 10 ноября 1867 по 3 января 1869. Произведён в хорунжие 29 апреля 1869. Сотником с 27 июня 1872. В отставке с 29 августа 1873. Вновь в службе сотником с 18 апреля 1878 со старшинством с 14 февраля 1877. Сотник, состоящий по Войску Донскому; отставка с чином подъесаула — 2 сентября 1889. Третья жена — дочь полковника Донцова Любовь Фёдоровна. Дети: от 1-го брака — Анастасия (р. 23 декабря 1872), от 3-го брака — Антонина (р. 8 мая 1881), Лидия, Михаил, Дмитрий..
 Михаил Фёдорович (19 октября 1886, хутор Федулов Багаевской станицы — 1941, СвердЛаг), из дворян, казак Багаевской станицы. Окончил Донской Императора Александра Третьего кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище по 1-му разряду. Юнкером с 1906. Произведён в хорунжие 6 августа 1909 со старшинством с 14 июня 1907 с зачислением в батарею № 1. На 1909 год холост. На 1910 и 1911 г. хорунжий батареи № 1; сотником с 5 октября 1911 со старшинством с 14 июня 1911. Сотник батареи № 20 за отличие в делах награждён: орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом — 15 марта 1915, орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом — 17 апреля 1915, орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» — 25 апреля 1915, орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом — 28 мая 1915. Известны два эпизода, за которые Михаил Фёдорович был награждён орденами: 1) вывод батареи из окружения (батарея считалась погибшей; были выведены все (уцелевшие) орудия с упряжками, в Карпатах, через лес; взяли у русинов пилы и топоры, вышли к передовой и внезапным огнём в тыл противнику поддержали наступление русских войск); 2) уничтожение моста с живой силой противника (при отступлении батарея двигалась в арьергарде; уничтожение моста огнём последними снарядами с закрытой позиции дало возможность армии отойти и закрепиться). Тяжело ранен в бою при руководстве огнём орудий на открытой позиции (1915-16 гг.). После одесского госпиталя (едва избежал ампутации ноги) признан ограниченно годным к военной службе. Подъесаул батареи № 20 отправлен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа 7 июля 1916; отправлен в распоряжение войскового (донского) начальства 17 мая 1917; за отличие награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами — 13 июня 1917. В Донской армии начальник Новочеркасских артиллерийских мастерских; войсковой старшина. Отмечался в приказе по армии. При отступлении частей Донской армии в Новороссийск захвачен в плен красными, заключён в Кожуховский лагерь под Москвой. Сбежал из лагеря, зимой 1920-21 г., забрав в Новочеркасске детей, перешёл румынскую границу в районе села Гура-Быкулуй. Проживал в Бендерах (Румыния) в доме тестя, Борзякова Сергея Фёдоровича, отставного полковника 55-го Подольского пехотного полка, работал плотником, арендовал сады, участвовал в деятельности потребительского общества, получил пенсию от румынского правительства как инвалид Первой мировой войны. Во время массовой высылки населения из Бессарабии 13 июня 1941 года арестован, заключён в СвердЛаг, в том же году погиб. Жена — дочь капитана Борзякова Вера Сергеевна..

Его подвиги были на фронте. В Карпатах он вывел батарею из окружения. Прикрывая отход армии, метким огнём с закрытой позиции уничтожил мост с живой силой противника… Она… Когда зимой 1920-го ей сказали, что этап с мужем будут гнать через Ростов… Она поехала в Ростов, чтобы повидать мужа. Никого не гнали, она заразилась тифом и умерла в квартире сестры мужа, в Ростове.

Ей было 32 года. По современным меркам — девушка. Осталось двое детей: шестилетний Алёша (мой дед) и двухлетняя Нина.

Дети — Алексей, Нина (1 мая 1917—2012, Бендеры).

См.: Саблин, Николай Васильевич — двоюродный брат.

 Алексей Михайлович (16 (29) ноября 1913, г. Бендеры — 19 августа 2009, станица Северская Краснодарского края), из дворян. Окончил Королевский сельскохозяйственный институт в Бухаресте, сублокотинент (лейтенант) 1-го румынского танкового полка. В 1940 году, когда Бессарабия отходила к СССР, дезертировал, перешёл советско-румынскую границу. Работал зоотехником в Бендерах. 13 июня 1941 года выслан в Восточную Сибирь. Сбежал из ссылки в 1946 году. Работал в Кишинёве старшим научным сотрудником в сельскохозяйственном НИИ. В 1949 г. после выступления с критикой взглядов на сельское хозяйство академика Лысенко во избежание ареста выехал на Кубань. Работал заведующим зооветучастком, главным зоотехником, заведующим СТФ в станицах Северской и Азовской. На пенсии известный на юге России виноградарь. Награждён: орденом Ленина (1968), медалями — «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», казачьими крестами — «За храбрость», «За возрождение казачества»; казачий чин полковника. Жена — дочь репрессированного владельца табачной лавки «Regie» в Бендерах Ка́уш Клавдия Георгиевна, сын Владимир.

Запомнился разговор с одним из старейших казаков нашего района — Алексеем Михайловичем Карасёвым, который тоже побывал врагом народа, но, к счастью, выжил. Девяностолетний старец, сохранивший ясность мысли, задумчиво говорил: «Я до сих пор не могу понять, что это такое — враг народа. Как я мог быть врагом своего же народа? Это же надо было придумать такое».

 Владимир Алексеевич (3 марта 1947, Кишинёв — 2 июня 1981, Краснодар). Окончил Краснодарский политехнический институт. Призван рядовым в морскую пехоту Черноморского флота (Севастополь), комиссован (1971). Работал в Краснодаре во ВНИИНефтехим инженером-технологом, начальником опытной установки. Жена — Цыганкова Ольга Петровна, дети: Александр, Евгений (р. 1977).
 Александр Владимирович (р. 1971, Краснодар), писатель. Окончил исторический и заочно юридический факультеты Кубанского государственного университета. Работал слесарем, машинистом насосных установок, охранником, преподавателем, юристом. Служил в армии, сержантом в СА и офицером в ВВ РФ, участвовал в боевых действиях в Чечне. Живёт в Санкт-Петербурге.

Приложение

Войны и походы 
 Кавказская война
 Индийский поход
 Война третьей коалиции
 Подавление польского восстания 1863—1864 гг.
 Первая мировая война
 Гражданская война
 Вторая чеченская война

Сражения 
 Сражение при Аустерлице
 Галицийская битва

Ордена 

 Григорий Семёнович Карасёв — Орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» (1851);
 Михаил Фёдорович Карасёв:
 Орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом (1915);
 Орден Святого Станислава 2 степени с мечами (1917);
 Орден Святой Анны 3 степени с мечами и бантом (1915);
 Орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» (1915);
 Орден Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом (1915);
 Алексей Михайлович Карасёв — Орден Ленина (1968).

В статье и примечаниях упоминаются 
Исследователи, писатели: Л. Н. Гумилёв, А. А. Карасёв, С. В. Коря́гин, П. Н. Красно́в, Е. П. Саве́льев.

Родственники Карасёвых: Пётр Аксёнов, Сергей Фёдорович Борзяко́в, Фёдор Донцо́в, Георгий Ка́уш, Василий Кунако́в, Сергей Паскаре́нко, Гавриил Владимирович Пивова́ров, Пина́ловы, Семён Вавилович Подре́зов, Николай Васильевич Са́блин, Сибиряки́, Луи-Венсан (Иван Карлович) Тарда́н, Фила́товы, Пётр Корнеевич Цыганко́в, Анна Леоновна Ша́нцер, Наум Фомич Щерби́на.

Командиры донских казачьих полков: Белогоро́дцев, Гревцо́в, Греко́в, Пётр Матвеевич Греко́в 4-й, Дени́сов, Иван Тихонович Карасёв 1-й, Кире́ев, Кульбяко́в, Дмитрий Ефимович Куте́йников, Кушнарёв, Андрей Дмитриевич Марты́нов, Ре́бриков, Серге́ев, Черну́шкин.

Исторические фигуры: князь Василий Долгору́ков, Т. Д. Лысе́нко.

Примечания 

 Примечания

 Источники

Литература
 

Донские казаки
Донские дворянские фамилии